TGDS () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 13-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 350 амінокислот, а молекулярна маса — 40 214.

Кодований геном білок за функцією належить до ліаз. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Ліази